Amstel Gold Race 2022 var den 56:e upplagan av nederländska cykelloppet Amstel Gold Race. Tävlingen genomfördes den 10 april 2022 med start i Maastricht och målgång i Valkenburg. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av Michał Kwiatkowski från stallet Ineos Grenadiers för andra gången i hans karriär. Vinnaren avgjordes genom målfoto efter en tvåmannaspurt mellan Kwiatkowski och Benoît Cosnefroy.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Amstel Gold Race 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Nederländerna